Trial rowerowy
 Trial motocyklowy
 Trial – rodzaj licencji
 Trial – film z 1955